Банчонг:

 Банчонг Арибаг, Иосиф (1927—2012) — католический прелат, епископ Накхонсавана.
 Банчонг Чайяра, Филипп (род. 1945) — католический прелат, епископ Убонратчатхани.